Le nom dUSS United States a été porté par trois navires de lUS Navy dont deux dont la construction n'a pas été achevée :

 l', une des six frégates originelles de l'United States Navy, en service de 1798 à 1865 ;
 l'USS United States (CC-6), un croiseur de bataille de  dont la construction est arrêtée avant son terme en 1923 ;
 l', un porte-avions dont la construction est annulée cinq jours après le début du chantier en 1949.

Le  porte-avions de la classe Nimitz devait s'appeler USS United States mais fut renommé  en 1995.

Voir aussi 
 L', un paquebot de luxe en activité de 1952 à 1969.

United States